Седильо:

 Седильо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Седильо, Ильдефонсо (1934—2007) — мексиканский дирижёр.
 Седильо, Эрнесто (род. 1951) — президент Мексики.